Раби может означать:

Имя
 Раби аль-Мадхали (род. 1931) — салафитский богослов.

Фамилия
 Раби, Исидор Айзек (1898—1988) — американский физик, лауреат Нобелевской премии.

Топоним
 Раби — город на Аляске (США).
 Раби — аэропорт города.
 Раби — остров в Фиджи.
 Раби — город в Чехии.

Прочее
 Замок Раби — в Чехии.

См. также 
 
 
 
 
 RBY Mk.1 — бронеавтомобиль, в обиходе называемый Раби.